Hopkins hace referencia a:

Geografía 
 Hopkins, ciudad en el estado estadounidense de Minnesota.

Personas 
 Bernard Hopkins: boxeador estadounidense.
 Bernard Hopkins: jugador de baloncesto estadounidense.
 Frederick Gowland Hopkins: bioquímico británico, premio Nobel de Medicina en 1929.
 Gerard Manley Hopkins: sacerdote jesuita inglés.
 Johns Hopkins: hombre de negocios y filántropo estadounidense.
 Sir Anthony Hopkins: actor de cine y teatro británico.
 Thomas Hopkins Gallaudet: educador estadounidense
 Universidad Johns Hopkins: de los Estados Unidos
 John Hopkins: piloto de motociclismo
 Edgardo Hopkins: Notario de Lima

Autores de nombres científicos 
 E.Hopkins - E. Hopkins fl. 1869
 E.F.Hopkins - Edwin Fraser Hopkins 1891-
 H.C.Hopkins - Helen Collingwood Hopkins 1953-
 J.C.F.Hopkins - John Collier Frederick Hopkins fl. 1931
 Hopkins - Lewis Sylvester Hopkins 1872-1945
 M.Hopkins - Milton Hopkins 1906-
 W.E.Hopkins - W. E. Hopkins fl. 1966